Ignat est une variante du prénom , d'origine latine, macédonienne et russe. Saint Ignace d'Antioche, fêté le 20 décembre, est aussi appelé saint Ignat.

Personnalités portant ce prénom 
  (né en 1972), pianiste et chef d'orchestre américain, fils d'Alexandre Soljenitsyne ;
 Ignat Zemtchenko (né en 1992), joueur ukraino-russe de hockey sur glace.

Patronyme 

 Doina Ignat (née en 1968), athlète roumaine pratiquant l'aviron ;
 Émile Ignat (1909-1981), coureur cycliste français.

Toponyme 

 Saint-Ignat, commune française du Puy-de-Dôme.

Notes et références

Voir aussi